Ва́рнер () — фамилия.

Известные носители 
  (род. 1960) — американский баскетболист, чемпион (1990—1994) и обладатель Кубка Бельгии (1990, 1993, 1994) в составе «Расинг Клуб Мехелен».
  (род. 1990) — американский гольфист, чемпион Австралии (2016).
 Варнер, Джейк (род. 1986) — американский борец-вольник.
 Варнер, Джейми (род. 1984) — американский боец ММА.
  (в замужестве — Блосс; род. 1927) — американская бадминтонистка и теннисистка, чемпионка Англии по бадминтону в индивидуальном разряде (1955, 1956) и парах (1958), чемпионка США по бадминтону в индивидуальном разряде (1955) и смешанных парах (1960) и сквошу (1960—1963), обладатель Кубка Убер в составе сборной США (1957, 1960).
  (род. 1948) — американский бильярдист, чемпион США (1989, 1990) и мира (1999) по пулу-9.
  (род. 1957) — американский джазовый горнист.
  (род. 1989) — американская певица, лауреат премий Image (2012) и Soul Train (2013) лучшему новуму артисту.

См. также